Крис Госс — американский продюсер и музыкант, родившийся 17 августа 1958. На протяжении своей карьеры Крис Госс работал с многими музыкантами в самых разных жанрах.

Дискография

Ссылки 
 Крис Госс
 2006 интервью с Brian D. Holland из Modernguitars.com.
 2010 Эксклюзивное Аудио интервью с Крисом Госсом на the Jekyll and Hyde Show, 106FM Jerusalem.

Примечания 

Музыканты хард-рока
Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы США